Уильям Беннетт: Беннетт, Уильям (род. 1943) — американский политик-республиканец, министр образования США (1985—1988).
 Беннетт, Уильям Кокс (1820—1895) — английский поэт и публицист.
 Беннетт, Уильям Стерндейл (1816—1875) — британский композитор, дирижёр и пианист.
 Беннетт, Уильям Ралф (1930—2008) — американский физик и педагог.
 Беннетт, Уильям Ричардс (Билл) (1932—2015) — канадский политик, премьер-министр Британской Колумбии в 1975—1986 годах.
 Беннетт, Уильям Хамфри (1859—1925) — канадский политик, депутат Палаты общин и сенатор от Онтарио.
 Беннетт, Уильям Эндрю Сесил (1900—1979) — канадский политик, премьер-министр Британской Колумбии в 1952—1972 годах, отец Билла Беннетта.

Примечания